The Last of Mrs. Cheyney est une pièce de Frederick Lonsdale
 The Last of Mrs. Cheyney (film, 1929) est un film de 1929 réalisé par Sidney Franklin, d'après la pièce ci-dessus.
 The Last of Mrs. Cheyney (film, 1937) est un film de 1937 réalisé par Richard Boleslawski, d'après la pièce ci-dessus.